W Polsce
 Górki Małe – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Sulechów 
 Górki Małe – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Tuszyn 
 Górki Małe – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Brenna
 Górki Małe – gromada

 Zobacz też
 Górki, Górki Duże, Górki Wielkie